Cena (tribut), tribut medieval
 Geografia: Cena, riu letó
 Biografia: John Cena, lluitador professional estatunidenc
 Cinema: La cena (pel·lícula), pel·lícula italiana de 1998 dirigida per Ettore Scola i interpretada per Fanny Ardant i Antonio Catania
 Teatre: La cena (obra de teatre), obra teatral de Jean Claude Brisville (Le Souper), duta al teatre per Josep Maria Flotats i Picas